Каллистус лунный, или клейстус с серповидным рисунком () — вид жуков-жужелиц из подсемейства харпалин. Распространён в Европе и западной Азии. На Украине в Днепропетровской области данный вид официально охраняемый.

Описание 
Длина взрослых насекомых 6—7 мм. Тело чёрное, усики в основании и переднеспинка красные. Надкрылья оранжево-жёлтые; на каждом из них по одному пятну на плече, более крупным пятном по бокам середины и косая перевязь перед вершиной, чёрного цвета с синим отливом; иногда между средним и пятнами перед вершине имеется по одному меньшему белому или жёлтому пятну. Голова синяя, иногда с зелёным оттенком, голени жёлтые. 

Имаго данного вида характеризуются следующими внешними признаками:
 голова большая, удлинённая, густо усеяна крошечными ямками, то есть густо пунктированная;
 переднеспинка сердцевидная; её края закруглённые к вершине шире, чем у основания; широчайшая точка переднеспинки в середине; к основанию она сильно суженная; передние углы срезанные; диск переднеспинки выпуклый, очень тонко пунктированный, с тонкой дорсальной вогнутой полосой, обрывающейся около начала и около конца диска; 
 надкрылья овальные; плечи округлые и широкие; края чуть извилистые; широчайшая их точка перед вершиной от плеча; тонко усеяны морщинистыми точками и в точечных промежутках между ними и в густых волосках.

Экология 
Особи встречаются на известняковых почвах и по берегам рек. На гравийных берегах прячутся под крупными камнями.

Изменчивость 
Известно 3 подвида: 
номинативный (C. l. lunatus), распространённый в Европе, кроме крайней северной части, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане;
подвид C. l. gratiosus — в Ираке;
подвид C. l. syriacus — в Сирии. 
Известны также аберрации в номинативном подвиде: , который отличается от типичной формы (см. раздел «Описание») более мелко пунктированной головой и немного отличается окраской.

Примечания

Ссылки 
 

Харпалины
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1775 году